Bickerich ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Bickerich (1932–2009), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler, siehe Gerhard Goebel (Romanist)
 Katharina Bickerich-Stoll (1915–2015), deutsche Mykologin
 Stefan Bickerich (1968–2004), deutscher Musikjournalist und Musiker, siehe Rocco Clein
 Victor Bickerich (1895–1964), Organist, Musikdirektor und Gymnasialmusiklehrer
 Wolfram Bickerich (* 1942), deutscher Journalist und Autor